Diehl è un nome di famiglia tedesco.

Persone 
 August Diehl – attore tedesco
 Charles Diehl – attore francese
 David Diehl – ex giocatore di football americano statunitense
 Ernst Diehl – ex allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Ferdinand Diehl – regista tedesco
 John Diehl – attore statunitense
 Pony Diehl – criminale statunitense

Aziende
 Diehl Defence – azienda tedesca

Astronomia
 90138 Diehl – asteroide della fascia principale